

События 
 Март — Король Швеции Биргер свергнут и вынужден бежать в Данию (другая дата — апрель).
Апрель — шотландцы отбили у англичан Бервик-апон-Туид.
10 мая — битва при Дайсерте О’Ди: ирландская армия Конхобайра О’Ди побеждает англо-ирландскую армию под командованием Ричарда де Клэра, который погибает в этом бою.
27 июня — Матс Кеттильмундссон назначен регентом Швеции, в отсутствие шведского короля.
14 октября — Битва на Фогхартских холмах: разгром шотландско-ирландской армии англичанами и смерть короля Эдуарда Брюса.
 Женитьба Робера Артуа на Жанне Валуа.
 В Руане строится церковь Сен-Уэн.
Гибеллины осадили Геную, но на помощь гвельфам пришёл неаполитанский король Роберт.
В Золотой Орде казнён владимирский князь Михаил Ярославич по обвинению в отравлении дочери великого хана Узбека. Ярлык на правление получил московский князь Юрий Данилович.
Началась война в Карелии между Новгородской республикой и Швецией.
 Женитьба Ольгерда на Марии, дочери витебского князя.
В Иране казнён визирь Рашид-ад-Дин Фазлуллах. В государстве Ильханов начался период феодальной раздроблённости.
 В Португальском королевстве основан военный Орден Христа.
Император Го-Дайго становится преемником императора Ханадзоно на престоле Японии (до 1339).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1318 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1318 году
 Казнён Михаил Ярославич Тверской.

См. также